Cartan oder Cârțan ist der Familienname folgender Personen:

 Badea Cârțan (1849–1911), rumänischer Schäfer
 Élie Cartan (1869–1951), französischer Mathematiker
 Henri Cartan (1904–2008), französischer Mathematiker
 Jean Cartan (1906–1932), französischer Komponist
 Louis Cartan (1909–1943), französischer Physiker, Résistance-Kämpfer

Cartan bezeichnet:
 einen Mondkrater, Cartan (Mondkrater)
 einen Asteroiden, (17917) Cartan

Siehe auch:
 Cartan-Ableitung
 Cartan-Kriterium
 Satz von Cartan-Hadamard
 Cartan-Invariante
 Cartan-Projektion
 Einstein-Cartan-Theorie
 Cardan